Taboão de Minas, também conhecido como Tabuão, é um distrito do município brasileiro de Bom Jardim de Minas, no interior do estado de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 681 habitantes, sendo 365 homens e 316 mulheres, possuindo um total de 414 domicílios particulares. 

Foi criado pela lei estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, ao ser desmembrado de Andrelândia juntamente à emancipação de Bom Jardim.

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Distritos de Minas Gerais
Bom Jardim de Minas